Агенција Маркон () дистрибутер је телевизијских мрежа који се приказују у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Северној Македонији. Главна канцеларија се налази у Београду. Агенција Маркон је представник Компаније Волт Дизни у Србији од 2009. године када је Дизни Екс-Ди почео да се емитује на српском језику.

Референце

Спољашње везе 
 

Предузећа из Београда